Медфорд ().

Населённые пункты 
 Медфорд — город в округе Мидлсекс, штат Массачусетс, США.
 Медфорд — город в округе Стил, штат Миннесота, США.
 Медфорд — тауншип в округе Стил, штат Миннесота, США.
 Медфорд — город и административный центр округа Джексон, штат Орегон, США.
  — тауншип в округе Берлингтон, штат Нью-Джерси, США.

Персоналии 
 Кэй Медфорд (1914—1980) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1968 году.
 Медфорд, Эрнан (род. 1968) — коста-риканский футболист, нападающий.